NGC 3553 (другие обозначения — MCG 5-27-4, ZWG 156.6, ZWG 155.85, NPM1G +29.0207, PGC 33933) — галактика в созвездии Большой Медведицы. Открыта Гийомом Бигурданом в 1885 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3553 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3553 в группу также входят ещё 14 галактик.

Галактика NGC 3553 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3553 в группу также входят ещё 11 галактик.

Примечания 

 

3553
Большая Медведица (созвездие)